Tongcheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongcheng Shi, härad, Anhui, 
 Tongcheng Xian (härad i Kina), Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar